Cosmohermannia är ett släkte av kvalster. Cosmohermannia ingår i familjen Nanhermanniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Cosmohermannia